Ahmet Yıldırım (ur. 1974) – turecki piłkarz
 Ahmet Yıldırım (ur. 1984) – turecki zapaśnik